Mekas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Mekaitė (ledig)
Mekienė (verheiratet)

Namensträger 
 Adolfas Mekas (1925–2011),  Filmregisseur und Hochschullehrer
 Jonas Mekas (1922–2019),  Filmregisseur, Schriftsteller und Kurator

Familienname
Litauischer Personenname